Varga Zoltán
 Varga Zoltán (1907–1982) történész
 Varga Zoltán (1916–1988) jezsuita szerzetes, lapszerkesztő, római katolikus plébános
 Varga Zoltán (1936–2000) író, esszéista
 Varga Zoltán (1936–2007) agrárközgazdász, agrármérnök, bankigazgató, egyetemi oktató
 Varga Zoltán (1937–1994) általános iskolai tanár, művelődési vezető
 Varga Zoltán (1944) néptáncos, koreográfus, tánccsoport-vezető
 Varga Zoltán (1945–2010) olimpiai bajnok labdarúgó, edző
 Varga Zoltán (1945) könyvtáros, országgyűlési képviselő
 Varga Zoltán (1948) bíró
 Varga Zoltán (1951) bortermelő, kertészmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök
 Varga Zoltán (1952) politikus, az MSZP tagja
 Varga Zoltán (1960) Jászai Mari-díjas színművész
 Varga Zoltán  (1961) kürtművész
 Varga Zoltán (1962) politológus, politikus, országgyűlési képviselő
 Varga Zoltán (1963) szobrász
 Varga Zoltán (1964) raliversenyző
 Varga Zoltán (1967) vállalkozó, a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosa
 Varga Zoltán (1970) sakkozó
 Varga Zoltán (1974) asztaliteniszező
 Varga Zoltán (1977) labdarúgó, kapus
 Varga Zoltán (1979) zenész
 Varga Zoltán (1980) labdarúgó, középpályás
 Varga Zoltán (1983) labdarúgó, középpályás
 Varga Zoltán versenylovas, 2008-ban champion, Steady As A Rock lovasa
 Varga Zoltán, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar Liszt Ferenc-díjas kürtművésze
 Varga Zoltán Mikola Sándor-díjas pedagógus
 Varga Zoltán Junior Prima díjas orvos

hasonló nevűek
 Varga Zoltán Jenő (1947–1985) újságíró, tanító
 Varga Zoltán Sándor (1939) biológus, zoológus, ökológus
 Szilágyi Varga Zoltán (1951) grafikusművész, rajzfilmrendező